Sinaceur peut faire référence à :
 Hourya Sinaceur (1940-), philosophe et mathématicienne marocaine.
 Mohammed Allal Sinaceur (1941- ), philosophe, écrivain et homme politique marocain.
 Mohamed Habib Sinaceur (-2000), universitaire et homme politique marocain.